Por Black Earth pode estar à procura de:
 Black Earth, um álbum da banda Arch Enemy.
Black Earth (Wisconsin), uma vila dos Estados Unidos.
 Black Earth (novela), uma novela de Andrew Meier.

Desambiguação